Вадим Березовский:
 Березовский, Вадим Леонидович (1929—2013) — советский подводник; контр-адмирал, Герой Советского Союза.
 Березовский, Вадим Акимович (1932—2020) — советский патофизиолог, специалист в области клинической физиологии и космической медицины.